Катастрофа Ту-134 в Лейпциге — авиационная катастрофа, произошедшая 1 сентября 1975 года в Лейпциге с самолётом Ту-134 авиакомпании Interflug, в результате которой погибли 27 человек.

Описание 
Ту-134 с бортовым номером DM-SCD (заводской — 9350702) выполнял рейс 1107 (Штутгарт—Лейпциг). Его экипаж насчитывал 6 человек, а всего на борту находились 28 пассажиров — граждане ФРГ, которые направлялись на Лейпцигскую ярмарку.

Когда самолёт подошёл к аэропорту Лейпцига, тот был затянут туманом. Тем не менее, командир принял решение осуществлять посадку и не уходить на запасный аэродром. Вероятно, из-за неправильно настроенного высотомера, пилоты не уследили, как за три с половиной километра от ВПП они начали снижаться ниже глиссады. Примерно в километре от ВПП самолёт, находясь в 2—3 метрах над землёй, врезался в антенну, в результате чего у него оторвало левые крыло и двигатель. Самолёт перевернулся, врезался в землю, не долетев до полосы, разрушился и загорелся.

Последствия 
В катастрофе погибли 3 члена экипажа и 24 пассажира, то есть всего 27 человек. Выжили только 3 члена экипажа (командир, штурман и бортрадист) и 4 пассажира.

По итогам расследования причин катастрофы, немецкий суд приговорил командира экипажа к 5 годам тюрьмы, а остальных двух членов экипажа — к трём годам.

Ссылки 
 
 
 

События 1 сентября
Сентябрь 1975 года
1975 год в Германии
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ту-134
Авиационные происшествия в Германии
Авиационные происшествия 1975 года
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Авиационные происшествия Interflug
Катастрофа